Relativo a terra dos Jutos ou Jutlândia, região atualmente ocupada pela Dinamarca. Os jutos eram povo germânico aparentado com os Saxões e os Anglos, participando com eles das invasões que ocorrem no fim do Império Romano a região dos Países Baixos e a Bretanha insular.

Jutos